Argavieso (aragonesisch Argabieso) ist eine Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Huesca in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien in Spanien. Sie liegt in der Hoya de Huesca auf der linken Seite des Río Guatizalema.

Bevölkerungsentwicklung seit 1900

Sehenswürdigkeiten 
 Mariä-Geburt-Kirche (Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora) aus dem 18./19. Jahrhundert
 Burgruine (Palacio de los Guerra) aus dem 15. Jahrhundert (Vorgängerbau aus dem 11. Jahrhundert)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)